Липов може бити:

 Липов (презиме), руско презиме
 Липов (Ходоњин), насеље у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Липов (Белорусија), насеље у Белорусији
 Липов (Русија), село у Русији